Аргуновское сельское поселение — сельское поселение в России:

Архангельская область 
 Аргуновское сельское поселение — входит в Вельский район

Вологодская область 
 Аргуновское сельское поселение — входит в Никольский район